Michael Snoww puede hacer referencia a:
Michael Snow (1929-2023), artista visual, cineasta y músico canadiense;
Michael Snow (1974-), abogado alemán.